Vložek je lahko:

 drug izraz za investicijo
 baterijski vložek, priročen galvanski člen
 higienski vložek
 maternični vložek, kontracepcijsko sredstvo
 zemljiškoknjižni vložek, vnos v zemljiški knjigi